Хумашах султанија (; 1565, Маниса) је била најстарија ћерка Мурата III и Сафије султаније. Добила је име у част унуке Сулејмана Величанственог, Хумашах султаније, која је највероватније и заслужна за престављање њене мајке њеном оцу још у принчевско доба.

Живот
Рођена је највероватније 1565. године у Маниси. Удата је 1584. за Нишара Мехмед-пашу, до његове смрти 1586. Сви извори прихвтају постојање овог брака.

Током владавине султана Мурата, речено је да је велики везир Сердар Ферхат-паша био ожењен ћерком Сафије султаније, за коју се верује да је била Хумашах. Ферхад-паша је био најоданији паша султанији Сафије након Ибрахим-паше. Био велики везир 1591-1592. године, и 1594. године је поново именован за великог везира. У октобру 1595. године оклеветан је за издају од стране Коџа Синан-паше. Иако је султанија Сафије покушала да спаси свог зета и да одговори свог сина од кажњавања,бива погубљен по наређењу султана. Постојање и сигурност овог брака није експлицитно потврђена од стране историчара, али је врло велика могућност да је истинито.

Како неки најпознатији историјски документи и најчитанији извори и не помињу постојање султаније Хумашах, многи верују да је преминула током владавине свог брата или оца (углавном претпостављају да је умрла 1584/85), међутим, постоји неколико извора који помињу њено постојање у 17. веку. Постоји документ који је потписан печатом султана 28. фебруара 1606. године којим наређује да се жеље његове тетке султаније Хумашах изврше. Такође, султанија Хумашах се помиње и 1617. године у документима палате, када је султан Ахмет послао двоје кетуда које му је дала његова тетка Хумашах да заробе намесника санџака Нигде, чија је судбина касније непозната. Из ових докумената, јасно је да је имала велико поштовање и поверење султана Ахмеда. Није познато где и када је умрла, али јасно је да је надживела султана Ахмеда и вероватно своју мајку. Када је умрла, сахрањена је у Аја Софији, крај свог оца и сестара.

У популарној култури 
У серији Величанствени век: Косем њен лик је приказала глумица Вилдана Аташевер. Приказано је да је она била удата за Јеменли Хасан-пашу и Зулфикар-пашу, али то су непотврђене и највероватније неистините историјске чињенице. Оно што јесте истинито јесте њено само постојање као најстарије ћерке султаније Сафије.

Референце 

Рођени 1565.
Османско царство